Mate Pavić e Michael Venus erano i detentori del titolo, ma Pavić ha deciso di partecipare al torneo di Stoccarda. Venus ha giocato in coppia con André Sá, ma hanno perso da Łukasz Kubot e Marcelo Melo in semifinale.

Kubot e Melo hanno vinto il titolo sconfiggendo in finale Raven Klaasen e Rajeev Ram con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (campioni) 
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (finale)

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Fabrice Martin /  Daniel Nestor (quarti di finale)

Wildcard 

  Tallon Griekspoor /  David Pel (primo turno)
 
  Thanasi Kokkinakis /  Alexander Zverev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ricoh Open 2017